Lee Trevino, een Amerikaans golfprofessiona
 Michael Trevino, een Amerikaans acteur
 Treviño